GT4 peut faire référence à :
 Gran Turismo 4, un jeu vidéo de course automobile ;
 GT4 European Series ou GT4 European Cup, un championnat automobile organisé par Stéphane Ratel Organisation.